18-й чемпионат Молдавии по футболу сезона-2008/09 — турнир Национального молдавского дивизиона, в котором приняли участие 11 клубов (проходил со 2 июля 2008 года по 17 мая 2009 года). Чемпионом в 9-й раз подряд стал «Шериф» из Тирасполя. Перед началом сезона кишиневская «Политехника» снялась с соревнований.

Участники

Итоговая таблица

Результаты матчей

Ссылки 

 Официальная страница 

Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году
Чемпионат Молдавии по футболу
Спорт в Молдавии в 2008 году
Спорт в Молдавии в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009